

Entreprise 
La raison d’être pour une entreprise désigne la façon dont elle entend jouer un rôle dans la société à travers la réalisation de son activité économique.

Philosophie 
La raison d'être désigne, en philosophie ou en métaphysique, le sens, la cause véritable et profonde, de l'existence d'une chose ou d'un être.

Musique 
 Raison d'Être, un groupe de musique suédois
 Raison d'être, une chanson du groupe de rock japonais Nightmare, utilisée pour le générique d'ouverture de l'anime Claymore
 Raison d'être, une chanson dans l'album Gauze du groupe de métal progressif japonais Dir en grey
 Raison d'être, une chanson dans l'album A Different Kind of Tension des Buzzcocks, un groupe anglais de punk rock
 Raison d'être, une chanson de l'album Smile du chanteur japonais E ve.